Cornelius Gurlitt – compositore tedesco
 Cornelius Gurlitt – storico dell'arte
 Cornelius Gurlitt – collezionista d'arte tedesco